Маро́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Мароль — в департаменте Кальвадос.
 Мароль — в департаменте Луар и Шер.
 Мароль — в департаменте Марна.
 Мароль — в департаменте Уаза.

См. также 
 Мароль-ан-Бри